Mielno (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ostródzki
 Mielno (powiat Gnieźnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Mielno (powiat Koniński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Mielno (powiat Poznański), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Poznański
 Mielno (powiat Inowrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Inowrocławski
 Mielno (powiat Mogileński), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Mogileński
 Mielno (powiat Włocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Włocławski
 Mielno (powiat Krośnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Mielno (powiat Żarski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Mielno (powiat Zielonogórski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Mielno (powiat Bytowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Mielno (powiat Słupski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Mielno (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Koszaliński
 Mielno (powiat Koszaliński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Koszaliński
 Mielno (powiat Łobez), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Łobez